Джамби () — провинция в Индонезии, на острове Суматра.

Административный центр — город Джамби. Население — 3 548 228 чел. (на 2020 год).

Административное деление 
Провинция Джамби делится на девять округов (kabupaten) и 2 городской муниципалитет (kotamadya).

Примечания

Литература 
 
 Locher-Scholten, Elsbeth. 1993. Rivals and rituals in Jambi, South Sumatra. Modern Asian Studies 27(3):573-591.

Ссылки